Le jardin de l'hôpital peut faire référence au :

 jardin de l'hôpital à Ribeauvillé (Haut-Rhin) ;
 jardin de l'hôpital à Bouxwiller (Bas-Rhin).